Kuffler ist der Familienname folgender Personen:

 Eugénie Kuffler (* 1949), US-amerikanische Komponistin, Flötistin und Tänzerin
 Stephen W. Kuffler (1913–1980), US-amerikanischer Neurobiologe
 Roland Kuffler (1937–2021), Gastronom, Wiesnwirt und Hotelier in München

Unternehmen: 
 Die Kuffler-Gruppe ist ein Münchener Unternehmen in den Bereichen Gastronomie, Catering und Hotellerie.